Кубок Колумбии по футболу — клубный турнир по футболу в Колумбии, второй по значимости после чемпионата Колумбии. Наибольшую популярность турнир имел в золотую эру колумбийского клубного футбола — эпоху «Эльдорадо». После этого проводился лишь эпизодически.

В 2008 году возрождён после почти 20-летнего периода. По контракту со спонсором турнира, Postobón, Кубок Колумбии будет точно проводиться в течение ближайших пяти лет. С 2015 года у турнира сменился титульный спонсор, и турнир называется Copa Águila.

Обладатель Кубка Колумбии получает право выступить в Южноамериканском кубке.

Финалы

Достижения

По клубам

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 Сайт ДИМАЙОР

Кубок Колумбии по футболу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1950 года